In dieser Liste findet man die Rennfahrer, die in der obersten Rennserie der amerikanischen Indy Racing League (IRL) aktiv waren. Die Aufstellung basiert auf den offiziellen Statistiken der IRL, ohne das nach einem tödlichen Unfall abgebrochene Rennen auf dem Lowe’s Motor Speedway 1999.

(Stand Saisonende 2007)

Quellen 
 

Indyracingleague
RennfahrerIndyRacingLeague